Белатриса Лестранж (, до шлюбу — Блек, ) — героїня книжок Дж. К. Ролінґ про Гаррі Поттера. Смертежерка, віддана соратниця та партнерка Волдеморта.

Ім'я 
Ім'я Белатриса походить від  — «войовниця», що чудово підкреслює її характер. Також Bellatrix — зірка сузір'я Оріон.

Родовід

Родина 
Белатриса походить від роду чистокровних чаклунів — Блеків. Вони підтримували ідею чистоти крові, і в цьому Белатриса повністю успадкувала їхні життєві пріоритети. 

Народилась у 1951 році першою дитиною Друелли та Сігнуса Блеків. Має двох молодших сестер — Андромеду (1953 р.н.) та Нарцису (1955 р.н.); кузена Сіріуса та Реґулуса Блеків. 

Згідно зі своїми поглядами та потребами стародавнього роду, Белатриса одружилася з чистокровним чаклуном Родольфусом Лестранжем, хоча насправді все життя любила лише Волдеморта.

У п'єсі «Прокляте дитя» Белатриса має дочку Делфі від Волдеморта.

Біографія 
Навчалася у Гоґвортсі в гуртожитку Слизерин, як і переважна більшість її родичів.    

Приблизно у 1970—1975 увійшла до рядів Смертежерів і дуже швидко охарактеризувала себе як найбільша прихильниця Темного Лорда, та стала його правою рукою.    

Після поразки Темного Лорда у Першій війні, була засуджена до ув'язнення в Азкабан, де провела чотирнадцять років за навмисне зведення з глузду мракоборців Френка та Аліси Лонгботтомів.  

Коли Волдеморт відновив свої сили, то влаштував втечу своїх підданих із в'язниці, у їхньому числі була і Белатриса Лестранж.

Брала участь у битві у відділі таємниць в Міністерстві магії. Вбила Сіріуса Блека.

Відіграє значну роль у книжці «Гаррі Поттер і смертельні реліквії». Весілля її родички, Німфадори Тонкс, із вовкулакою Ремусом Люпином стало ганьбою для родини Блеків. Белатриса брала участь у бійці із членами Ордену фенікса на початку книги, де намагалася вбити Тонкс, щоб покращити авторитет свого роду.

Катувала Герміону Ґрейнджер у маєтку Мелфоїв. Смертельно поранила Добі за допомогу полоненим.

Брала участь у битві за Гоґвортс. Вбила Німфадору Тонкс, одночасно билася із Герміоною Ґрейнджер, Луною Лавґуд та Джіні Візлі. Загинула від руки Молі Візлі.

Роль у фільмах 
Роль Белатриси Лестранж у фільмах про Гаррі Поттера виконує відома англійська акторка Гелена Бонем Картер.

Примітки 

Персонажі з Гаррі Поттера
Літературні персонажі
Персонажі фільмів
Вигадані англійці
Вигадані відьми
Жіночі персонажі фільмів